Governo provvisorio francese
Governo provvisorio durante la Seconda Repubblica francese
Governo provvisorio presieduto da Louis-Jules Trochu
Governo provvisorio della Repubblica francese dopo la seconda guerra mondiale